Ю́рий Ива́нович Моро́зов:
  (1836—1900) — российский физик и метеоролог.
 Морозов, Юрий Иванович (1929—1999) — советский и российский врач-хирург, профессор, директор Института хирургии Восточно-Сибирского научного центра СО АМН СССР.
 Морозов, Юрий Иванович (1938—2022) — советский хоккеист, тренер.